Гран-при Австралии 2003 года — первый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 2003 года. Прошёл на трассе в  Альберт-парк в Мельбурне, Австралия. Соревнования состоялись 9 марта 2003 года.



Гонка 

|}

 Лучший круг: Кими Райкконен 1:27,724
 Последнюю победу одержал Дэвид Култхард.
 Впервые за 53 гонки (с Гран-при Европы 1999 года) на подиум не попал ни один гонщик Ferrari.
 Оливье Панис наказан штрафом "проезд через пит-лейн" за пересечение белой линии на выезде с пит-лейн.
 Kими Райкконен наказан штрафом "проезд через пит-лейн" за превышение скорости на пит-лейн

Ссылки 
 
 
 
 

Гран-при Австралии